NGC 5541-2 (другие обозначения — UGC 9139, MCG 7-29-59, ZWG 219.65, ARAK 444) — галактика в созвездии Волопас.

Этот объект не входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога» и был добавлен позднее.

Примечания 

 

5541
Волопас (созвездие)